Bardaguera puede referirse a:
El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
El nombre común de la planta Salix fragilis.
El nombre común de la planta Salix pedicellata.
El nombre común de la planta Salix salviifolia.